Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2013/14 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2013/14 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Während Pénzügyőr Sport Egyesület und Zalaegerszegi Csuti Antal - Hydrocomp Sport Klub mit jeweils 16 eingesetzten Spielern auskamen, bestritten bei Szombathelyi MÁV Haladás VSE 25 Spieler mindestens einen Wettkampf. Insgesamt kamen 185 Spieler zum Einsatz, von denen 53 an allen Wettkämpfen teilnahmen. Punktbester Spieler war Gergely Aczél (Mátyásföldi Lawn Tenis Club) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erzielte Gergely Kántor (Aquaprofit NTSK). Mit Luka Lenič, Arkadij Naiditsch (beide Aquaprofit NTSK), Luke McShane (Budapesti Titánok Sportegyesület), Sándor Orgován (Mátyásföldi Lawn Tenis Club), Michal Mészáros (Szombathelyi MÁV Haladás VSE) und László Nagybíró (Községi Sportegyesület Decs) erreichten insgesamt sechs Spieler 100 %, wobei Lenič drei Partien spielte, Naiditsch zwei und die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2013; AUT = Österreich, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, MNE = Montenegro, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

ASE Paks

Pénzügyőr Sport Egyesület

Budapesti Titánok Sportegyesület

Mátyásföldi Lawn Tenis Club

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Zalaegerszegi Csuti Antal – Hydrocomp Sport Klub

Községi Sportegyesület Decs

Anmerkungen 
 László Zsinka starb am 13. Oktober 2013.
 Gyula Sax starb am 25. Januar 2014.
 Wegen des Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler wurden Mátyásföldi Lawn Tenis Club im Wettkampf gegen Budapesti Titánok Sportegyesület 1,5 Punkte und Községi Sportegyesület Decs im Wettkampf gegen Aquaprofit NTSK ein Punkt aberkannt. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2013
Schach 2014